William Brown (admiraal) (1777-1851), Argentijns admiraal
William Hill Brown (1765-1793), Amerikaans roman- en dramaschrijver
William Brown (Amerikaans politicus), Amerikaans politicus
William Brown (ruiter), ruiter
William Brown (voetballer), voetballer
William Brown (curlingspeler), curlingspeler
William Brown (tennis), tennisspeler
William Brown (golfer)
William Brown (autocoureur), Formule 4
William Brown (atleet), atleet
William Brown (acteur)
William Brown (graveur) (1814-1877)
William Brown (klassiek muzikant)